Lucio Giulio Cesare, pretore nel 183 a.C.;
 Lucio Giulio Cesare, console nel 90 a.C.;
 Lucio Giulio Cesare, console nel 64 a.C.;
 Lucio Giulio Cesare Vipsaniano (Lucio Cesare), figlio adottivo di Augusto.